Termenul „Dumont” se poate referi la:

Denumiri geografice
Dumont, São Paulo, oraș în São Paulo (SP), Brazilia.
Dumont, Minnesota, localitate în SUA

Nume de persoane
Albert Dumont (1842–1884), arheolog francez
Alberto Santos Dumont (1873–1932), inventator brazilian
Alexis Dumont (1819–1885), jurnalist, politician german
Jules Dumont d'Urville 1790–1842), explorator francez